Port Clinton kan syfta på:

 Port Clinton, Ohio
 Port Clinton, Pennsylvania